Йосип Посавец (; ) — хорватский футболист, вратарь датского клуба «Ольборг».

Клубная карьера 
Молодёжную карьеру провёл в «Интере» из Запрешича. 10 июля 2015 года в матче против клуба «Риека» дебютировал за основную команду «Интера». Летом 2015 года перешёл в итальянский клуб «Палермо». Уход вратаря Симоне Коломби в 2016 году в «Карпи», позволил Йосипу занять лидирующую роль в воротах клуба. Дебют за «орлов» состоялся 28 февраля 2016 года в матче национального чемпионата против «Болоньи».

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Палермо»
Игроки ФК «Хайдук» Сплит